Leccesi – abitanti di Lecce nei Marsi
Leccesi – abitanti di Lecce

Pagine correlate 
Leccese